Хуан Гомес: Гомес, Хуан Баптист (1775—1803) — португальский драматург.
 Гомес, Хуан Висенте (1857—1935) — венесуэльский военный и государственный деятель, президент Венесуэлы.
 Гомес, Хуан Гуальберто (1854—1933) — кубинский публицист, общественно-политический деятель.
 Гомес, Хуан Карлос (род. 1973) — кубинский боксёр.
 Гомес, Хуан Луис (род. 1986) — испанский футболист, полузащитник.
 Гомес, Хуан — мексиканский футболист, игравший за клубы «Атлас» и «Мехико».

Примечания